Korzonek – wieś w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Konopiska
 Korzonek – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Korzonek – dawny przysiółek ww. wsi